Die Maltese Premier League 2021/22 war die 107. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Sie begann am 13. August 2021 und endete am 7. Mai 2022.

Titelverteidiger waren die Ħamrun Spartans.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten zunächst in einer Hin- und einer Rückrunde je zweimal gegeneinander an, so dass jeder Verein 22 Spiele absolvierte. Anschließend wurde die Liga geteilt, wobei die sechs bestplatzierten Teams um die Meisterschaft und internationale Startplätze und die sechs am schlechtesten platzierten Mannschaften gegen den Abstieg spielten. In diesen geteilten Runden traten die Teams wieder je zweimal gegeneinander an. Dabei wurden alle Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Das bestplatzierte Team der Meisterrunde wurde maltesischen Meister und nahm an der Qualifikation zur Champions League 2022/23 teil. Der Vizemeister, der Dritte, sowie der Pokalsieger war in der 1. Qualifikation zur Europa Conference League 2022/23 startberechtigt.

Vereine 
Im Vergleich zur Saison 2020/21 kamen keine Aufsteiger in die Liga, da der maltesische Fußballverband die Premier League für "abgeschlossen" erklärte, während die Challenge League "nicht abgeschlossen" sei.

Nur wenige Stadien in Malta verfügen über die nötige Infrastruktur, um regelmäßig Premier League-Matches abhalten zu können. Diese sind das Ta’ Qali-Stadion, das Victor-Tedesco-Stadion und der Hibernians Football Ground. Jede Mannschaft verfügt zwar über einen eigenen Trainingsplatz, allerdings werden auf diesen in der Regel keine Matches gespielt. Daher fanden die Spiele üblicherweise auf neutralem Boden statt, was die Unterscheidung zwischen Heim- und Auswärtsspielen im Wesentlichen hinfällig macht.

Vorrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine erreichen die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielen gegen den Abstieg. Zu bemerken ist, dass in den einzelnen Gruppen die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen wird.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für Meister und Europa-League-Plätze) – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) –  4. Tordifferenz

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die sechs bestplatzierten Teams des Grunddurchgangs treten je einmal gegeneinander an, um den Meister und die internationalen Startplätze auszuspielen.

Abstiegsrunde 
Die sechs schlechteren Teams des Grunddurchgangs treten je einmal gegeneinander an, um die beiden Absteiger zu bestimmen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Statistiken aus mfa.com (englisch)

Einzelnachweise 

202122
Fußballsaison 2021/22